

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 9 podstawowych
 Zygmuntowo – część wsi Miłachówek w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Topólka
 Zygmuntowo – część wsi Czernikowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Czernikowo
 Zygmuntowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Glinojeck
 Zygmuntowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna
 Zygmuntowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło
 Zygmuntowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Krobia
 Zygmuntowo – część wsi Terespol w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Rakoniewice
 Zygmuntowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Skulsk
 Zygmuntowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wilczyn
 Zygmuntowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Śmigiel
 Zygmuntowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Lwówek
 Zygmuntowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Jutrosin

Miejscowości na Białorusi 

 Zygmuntowo – część wsi Urbany na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Mieżany.

Zobacz też 
 Zygmuntów, Zygmuntówek, Zygmuntówka, Zygmunty